Als Weltmeisterschaft 1982 oder WM 1982 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1982 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 1982
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1982
 Basketball-Weltmeisterschaft 1982
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1982
 Bob-Weltmeisterschaft 1982
 Boxweltmeisterschaften 1982
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1982
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1982
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1982
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1982
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1982
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1982
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1981/82
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1982/83
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1982
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1982
 Faustball-Weltmeisterschaft 1982
 Fechtweltmeisterschaften 1982
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 1981/82
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1982
 Fußball-Weltmeisterschaft 1982
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1982
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1982
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1982
 Judo-Weltmeisterschaften 1982
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1982
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1982
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1982
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 1982
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1982
 Rallye-Weltmeisterschaft 1982
 Rennrodel-Juniorenweltmeisterschaft 1982
 Ringer-Weltmeisterschaften
 Ringer-Weltmeisterschaften 1982
 Junioren-Ringer-Weltmeisterschaften 1982
 Ruder-Weltmeisterschaften 1982
 Schwimmweltmeisterschaften 1982
 Skeleton-Weltmeisterschaft 1982
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1982
 Snookerweltmeisterschaften
 Snookerweltmeisterschaft 1982
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1982
 Squash-Weltmeisterschaft 1982
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1982
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1982
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1982
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1982
 Volleyball-Weltmeisterschaften
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1982
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1982
 Wasserball-Weltmeisterschaft 1982

!
Weltmeisterschaften nach Jahr